Jettingen může být:

 Jettingen (Bádensko-Württembersko) - německá obec ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Jettingen (Haut-Rhin) – francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Jettingen (Jettingen-Scheppach) – část německé obce Jettingen-Scheppach ve spolkové zemi Bavorsko